PEN International, een vereniging van schrijvers
PEN Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van PEN International
Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland, voormalig energiebedrijf in Nederland
Polyethyleennaftalaat, een thermoplastische kunststof
Een aantal modellen van fotocamera's van Olympus
Projectgroep Exploitatie Nevenlijnen, een projectgroep van de Nederlandse spoorwegmaatschappij NS die zich bezighield met de toekomst van de Noordelijke Nevenlijnen, de kleinere spoorlijnen in Friesland en Groningen.

Zie ook
Pen (doorverwijspagina)